Карнаухов (Карнаухова) — русская фамилия. Происхождение фамилии — от Карнаухий — человек, потерявший ухо или с изуродованным ухом.

Карнаухов 
 Карнаухов, Иван Михайлович (род. 1937) — советский и украинский физик, академик НАНУ.
 Карнаухов, Виктор Александрович (1930—2016) — советский учёный-физик, профессор, лауреат Государственной премии СССР.
 Карнаухов, Виталий Леонидович (1925—1943) — Герой Советского Союза.
 Карнаухов, Дмитрий Владимирович (род. 1973) — российский учёный-медиевист.
 
 
 Карнаухов, Павел Андреевич (род. 1997) — российский и белорусский хоккеист.
 Карнаухов, Степан Васильевич (1924—2018) — российский литератор, коммунист.

Карнаухова

Составная фамилия 
 Авилов-Карнаухов, Борис Николаевич (1910—1995) — советский учёный, ректор Новочеркасского политехнического института с 1958 по 1963 годы.

См. также 
 Карнаух
 Карнаухово
 Карнауховка
 Карнауховский

Примечания